Blue Goose ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Goose (Pennsylvania), im Cambria County
 Blue Goose (Tennessee), im Henderson County

Sonstiges:
 Blue Goose (Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Blue Goose Records, Plattenlabel
 Blue Goose Branch, Fließgewässer im Perry County, Mississippi
 Blue Goose Creek, Fließgewässer im Jefferson County, Mississippi
 Blue Goose Island, Insel im Hancock County, Illinois